Râul Putna se poate referi la:

 Putna - râu afluent al Bistricioarei din județul Harghita
 Putna - râu afluent al Moldovei
 Putna  - râu afluent al Siretului
 Putna - râu alfuent al Sucevei
 Râul Putna - numele cursului superior al râului Borzonul Mare

Alte denumiri în care apare Râul Putna sunt

 Putna Întunecoasă
 Putna Mare - unul din brațele care formează Râul Putna
 Putna Mică - unul din brațele care formează Râul Putna, numit și Pârâul Roșu]]
 Putna Noroioasă
 Putna Seacă
 Putnișoara - afluent al Putnei în bazinul Moldova
 Putnișoara - afluent al Putnei în bazinul Suceava